Magnolia Grove ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Magnolia Grove in Alabama, ID-Nr. 73000345, siehe William Poole House
 Magnolia Grove (North Carolina), ID-Nr. 72000968